Okręty US Navy o nazwie USS  "Glennon":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Gleaves. Wszedł do służby w 1942, wszedł na minę w 1944.
 Drugi  był niszczycielem typu Gearing. Wszedł do służby w 1945, skreślony w 1976.

Glennon